Новомихайловка () — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Новомихайловского сельского округа. Код КАТО — 595247100.

География 
Находится в 50 км от районного центра. Расположено между двух озёр: Косагаш и Русское.

История 
Село Михайловское основано в 1895 г. на участке Кас-Агач. В 1899 г. выстроена церковь. В 1898 г. открыта школа.

Население 
В 1999 году население села составляло 1202 человека (584 мужчины и 618 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 887 человек (439 мужчин и 448 женщин).

Известные жители и уроженцы 
 Пономарёв, Пётр Васильевич (1910—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Карпов, Иван Егорович (1917—1998) — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Мамлютского района